Dorey steht für:

 Dorey, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller

Dorey ist der Familienname folgender Personen:
 Graham Dorey († 2015), britischer Jurist und Verwalter
 Halstead Dorey (1874–1946), US-amerikanischer Generalmajor
 Justin Dorey (* 1988), kanadischer Freestyle-Skier